Bdelloidea:

 Bdelloidea — класс животных из типа коловраток.
 Bdelloidea — надсемейство клещей из надотряда Acariformes.